

Geografia 
  Avant – città della Contea di Osage (Oklahoma)
  Arcizans-Avant – comune del dipartimento francese degli Alti Pirenei
  Avant-lès-Marcilly – comune del dipartimento francese dell'Aube
  Avant-lès-Ramerupt – comune del dipartimento francese dell'Aube
  La Celle-Saint-Avant – comune del dipartimento francese dell'Indre e Loira

Informatica 
 Avant Browser – web browser per Microsoft Windows sviluppato in Delphi
 Avant Window Navigator – dock per il desktop di sistemi Linux

Musica

Artisti 
 Avant – cantautore contemporary R&B statunitense
 Bloodshy & Avant – duo di disc jockey svedesi

Generi musicali 
 Jazz d'avanguardia (Avant-garde jazz) – stile di improvvisazione musicale tra musica colta e jazz
 Avant-garde metal – sottogenere dell'heavy metal
 Rock sperimentale (Avant-garde rock) – genere derivato del rock and roll e della musica sperimentale
 Avant-progressive rock – sottogenere del rock progressivo

Altro 
 Citroën Traction Avant – autovettura prodotta dal 1934 al 1957 da Citroën
 Maya Avant – personaggio della soap opera Beautiful
 En Avant de Guingamp (EA Guingamp) – società calcistica francese con sede a Guingamp (Bretagna)